Esberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Beatrice Esberg (född 1975), födelsenamn för stylisten Bea Åkerlund
 Johan Esberg
 Piter Esberg
 Zacharias Esberg
 Zacharias Esberg den yngre

Se även 

 Esbjerg

Svenska efternamn